Promo peut se référer à :
 DJ Promo, producteur/DJ Gabber et Hardcore
 Offre promotionnelle, l'un des quatre aspects du marketing.
 Promo, dans les métiers audio-visuels
 Promo, dans le cursus des grandes écoles
 Promo (catch), catcheur qui raconte ses rivalités, son histoire etc. sur le ring
 Enregistrement promotionnel, un type d'enregistrement de l'industrie musicale

sv:Singel#Marknadsföringssinglar